Runaway Mine Train (Alton Towers) - een achtbaan in Alton Towers
Runaway Mine Train (Six Flags Great Adventure) - een achtbaan in Six Flags Great Adventure
Runaway Mine Train (Six Flags Over Texas) - een achtbaan in Six Flags Over Texas